Aus heiterem Himmel ist der Titel von:
 Aus heiterem Himmel, deutsche Fernsehserie der 1990er Jahre
 Aus heiterem Himmel (1982), deutscher Frauenfilm
 Aus heiterem Himmel (1991), Schweizer Filmkomödie
 Aus heiterem Himmel (2002), argentinisches Roadmovie
 Die Landärztin – Aus heiterem Himmel, 3. Folge der Fernsehreihe Die Landärztin
 Wilsberg: Aus heiterem Himmel, 72. Folge der Fernsehfilmreihe Wilsberg (2021)

Siehe auch:
 Besuch aus heiterem Himmel
 Liebe aus heiterem Himmel